Feeserpeton is een geslacht van uitgestorven parareptielen uit het Vroeg-Perm van Richards Spur, Oklahoma. Het is bekend van de enige soort Feeserpeton oklahomensis, die in 2012 werd benoemd op basis van een bijna complete schedel. Feeserpeton is een lid van de clade Lanthanosuchoidea en is een van de vroegste parareptielen.

Beschrijving 
De enige bekende schedel van Feeserpeton is klein, maar goed vergroeide botten, diepe putjes en versleten tanden geven aan dat het individu bijna volwassen was toen het stierf. Grote oogkassen kunnen erop wijzen dat Feeserpeton een nachtdier was. De schedel is bijna compleet, ontbrekende delen zijn de premaxilla (een bot aan het uiteinde van de snuit) en het jukbeen (een bot dat het wanggebied vormt). 

Een combinatie van kenmerken onderscheidt Feeserpeton van andere verwante parareptielen, waaronder een driehoekige schedel, grote caniniforme tanden in de boven- en onderkaak en postorbitale botten achter de oogkassen die veel groter zijn dan de nabijgelegen squamosa. Een deel van het verhemelte is zichtbaar aan de rechterkant van de schedel, waardoor veel versleten palatale tanden zichtbaar zijn. De tanden in de onderkaak zijn verborgen onder de botten van de bovenkaak, maar CT-scanning heeft aangetoond dat er aan elke kant een enkele rij tanden van meestal kleine tanden is. Twee tanden zijn veel groter dan de rest, vergelijkbaar in grootte met de vergrote caniniformen van de bovenkaak. De hersenpan wordt bewaard aan de achterkant van de schedel en omvat de stapes of stijgbeugel, een bot dat zelden wordt bewaard bij parareptielfossielen. Feeserpeton heeft een groot opisthotisch bot in zijn hersenpan, vergelijkbaar in grootte met dat van een ander parareptiel uit het Vroeg-Perm genaamd Acleistorhinus.

Ontdekking 
De holotype schedel van Feeserpeton, gecatalogiseerd als OMNH 73541, werd gevonden in de Dolese Brothers Limestone Quarry nabij de stad Richard's Spur, Oklahoma. Er zijn ook verschillende andere parareptielen gevonden van Richard's Spur, waaronder Bolosaurus, Colobomycter, Delorhynchus, Microleter en een acleistorhinide. OMNH 73541 is geconserveerd in een kleirijke calcietknobbel die tijdens de bereiding is verwijderd. CT-scans van de schedel onthulden veel interne details. Het exemplaar werd in 2012 beschreven als een nieuw geslacht en een nieuwe soort. De geslachtsnaam Feeserpeton eert Mike Feese, een manager van de steengroeve van Dolese Brothers die ook fossielenverzamelaar was, en de soortaanduiding oklahomensis verwijst naar Oklahoma, de staat waarin het werd gevonden.

Fylogenie 

Feeserpeton werd opgenomen in een fylogenetische analyse toen het voor het eerst werd benoemd in 2012. Het nestelde zich in de clade Lanthanosuchoidea, een slecht bekende groep die de parareptielen Acleistorhinus en Lanthanosuchus omvat. Feeserpeton bleek een basaal lid van deze groep te zijn, het zustertaxon van een clade die Acleistorhinus en Lanthanosuchus omvat. Kenmerken die Feeserpeton in Lanthanosuchoidea plaatsen, zijn onder meer een richel op het voorhoofdsbeen boven de oogkas, een plaatachtig supraoccipitaal bot met een middenkam op de hersenpan en een inkeping halverwege de rand van de achterkant van de schedel. Feeserpeton is het oudste lid van de clade. Hieronder is een cladogram van de analyse die de positie van Feeserpeton laat zien:

Uitgestorven Procolophonomorpha